Badnogo ou Baadnogo peut désigner :
Badnogo, la commune rurale située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
Baadnogo (ou Badnogo), la commune rurale située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Badnogo 1, la commune rurale située dans le département de Saaba au Burkina Faso
Badnogo 2, la commune rurale située dans le département de Saaba au Burkina Faso
Badnogo, la commune rurale située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso
Badnogo, la commune rurale située dans le département de Zoungou au Burkina Faso

Homonymie de localités